Vraštil ist der Familienname folgender Personen: